Lettner bezeichnet:
 ein Trennelement in Kirchen, siehe Lettner
 einen Verlag aus Berlin, siehe Lettner-Verlag

Lettner ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Lettner (* 1974), österreichischer Schlagzeuger
 Franz Lettner (1909–1998), österreichischer Maler
 Franz Xaver Lettner (1760–1839), deutscher Pfarrer, Musiker und Komponist
 Harald Lettner (* 1945), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Salzburger Landtag und Bürgermeister der Stadt Salzburg
 Kurt Lettner (* 1937), österreichischer Pädagoge, Politiker, Heimatforscher, Chorleiter
 Robert Lettner (1943–2012), österreichischer Künstler
 Rosa Lettner (1903–1980), deutsche Politikerin